Петренко Олег Едуардович ( 1974) — голова Національної служби здоров'я України (2018).
 Петренко Олег Миколайович ( 1973) — народний депутат України 8-го скликання. Брав участь у подіях на російсько-української війни влітку 2014 року, член громадської організації «Цивільний Корпус АЗОВ».
Сторінки зі списками однофамільців-тезок